CD-R — (Compact Disc-Recordable, Записуваний Компакт-Диск) — різновид компакт-диска (CD)
 .cdr — графічний векторний формат файлу.
 Call Detail Record — ( — детальний звіт про дзвінок. Термін з IP-телефонії